Century, terme anglais signifiant siècle, se retrouve dans :

Toponymes

 Century, ville de Floride.

Musique
 Century, groupe français des années 80.

Cinéma

 Century, film britannique de Stephen Poliakoff sorti en 1993.

Bande dessinée
 Century, super-héros créé par Marvel Comics.

Livre et presse 
 Century, titre d'une série de quatre romans écrits par Pierdomenico Baccalario.

Voiture
 Century, modèles de voiture :
 Buick Century ;
 Toyota Century.

Horlogerie / Bijouterie
  Century, montres-bijoux fabriquées en Suisse en saphir (corindon).

Sport 
 Century, un score de 100 points ou plus au cricket ou au snooker.

Jeu 
 Century, un puzzle à pièce coulissante proche de l'Âne rouge.
 Century, est une série de jeu de société.

Entreprise 
 Century Pacific Food, une entreprise agroalimentaire philippine.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis